Финал Кубка СССР по футболу 1980 состоялся 9 августа 1980 года. Донецкий «Шахтёр» переиграл тбилисское «Динамо» со счётом 2:1 и стал обладателем Кубка СССР.

Путь к финалу

Ход финального матча 
Донецкий «Шахтёр» и тбилисское «Динамо» в первый раз встречались в рамках финала в истории кубков СССР. До этого они 6 раз сходились на различных стадиях этого турнира: в 3-х случаях дальше проходил «Шахтёр», в 3-х — «Динамо».

Счёт в матче был открыт на 24-й минуте, когда при подаче мяча на угол вратарской площадкой «Динамо» игроки «Шахтёра» Виталий Старухин и Николай Федоренко опередили в верховой борьбе защитников соперника. Федоренко дотянуться до летящего по высокой траектории мяча не сумел, а Виталий Старухин головой отправил его в дальний угол ворот.

Во втором тайме инициатива перешла к футболистам тбилисского «Динамо», чьи безуспешные атаки переросли к концу матча в «навал» на ворота «Шахтёра». На 80-й минуте при подаче штрафного динамовцем Владимиром Гуцаевым мяч принял защитник тбилисцев Шота Хинчагашвили, когда он располагался спиной к воротам от противника. В результате он принял решение отдать пас назад на Георгия Чилаю, чей удар послал мяч сквозь гущу игроков в ворота.

На 84-й минуте при подаче углового полузащитником «Шахтёра» Михаилом Соколовским лишь защитник горняков Владимир Пьяных оказался без опеки со стороны соперника. Сыграв на опережение, он головой срезал мяч в ворота «Динамо». Счёт до конца встречи не изменился, и «Шахтёр» праздновал свой третий титул обладателя Кубка СССР по футболу.

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на сайте ФК «Динамо»

1980
СССР
Матчи ФК «Шахтёр» Донецк
Матчи ФК «Динамо» Тбилиси
События 9 августа
Август 1980 года
1980 год в Москве
Футбольные соревнования в Москве
Спорт в России в 1980 году